Суперкубок Лівану з футболу 2004  — 7-й розіграш турніру. Матч відбувся 20 листопада 2004 року між чемпіоном Лівану клубом Аль-Неджмех та володарем кубка Лівану клубом Аль-Ахед.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на footballdatabase

2004
Ліван
Листопад 2004
2004 у ліванському спорті